Султан Исмаил оглы Гаджибе́ков (; 1919—1974) — советский, азербайджанский композитор, дирижёр, педагог. Народный артист СССР (1973)

Биография 
Султан Гаджибеков родился 8 мая 1919 года в Шуше

В 1930 году, закончив двухклассную начальную школу, переехал в Баку, где с 1936 года жил в семье своего дяди — У. Гаджибекова.

После окончания средней школы, поступил в Бакинское музыкальное училище, в класс трубы (ученик А. Кольпинского). В 1939 году, окончив училище, поступил в Азербайджанскую консерваторию на композиторский факультет, в класс Б. И. Зейдмана, (теория музыки — Н. Шумаков), которую окончил в 1946 году.

В 1938—1940 годах, будучи студентом консерватории, дирижировал оркестром Бакинского театра музыкальной комедии (ныне Азербайджанский государственный музыкальный театр). В 1940—1942 годах руководил Азербайджанским ансамблем сазисток Филармонического общества им. Магомаева. В 1942—1945 годах — художественный руководитель Бакинского филармонического оркестра (с 1947 — директор).

С 1948 года — художественный руководитель (в 1955—1962 директор) Азербайджанской филармонии.

С 1948 года — преподаватель, с 1965 — профессор, с 1969 —  Азербайджанской консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия).

Член КПСС c 1953 года.

Умер 19 сентября 1974 года в Баку. Похоронен на Аллее почётного захоронения.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (26.04.1958)
 Народный артист Азербайджанской ССР (24.05.1960)
 Народный артист СССР (26.07.1973)
 Сталинская премия второй степени (1952) — за балет «Гюльшен», поставленный в АзГАТОБ имени М. Ф. Ахундова.
 Государственная премия Азербайджанской ССР (29.09.1970) — за концерта для симфонического оркестра
 Два ордена Трудового Красного Знамени (09.06.1959, 19.05.1969)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медали

Основные сочинения 
 музыкальная комедия «Кызыл Гюль» («Красная роза», 1940)
 детская опера «Искендер и пастух» (1947)
 балет «Гюльшен» (1950)
 для оркестра — 2 симфонии (1944, 1946), симфоническая картина «Караван» (1945), увертюра (1956), концерт (1964)
 концерт для скрипки с оркестром (1945)
 инструментальные и вокальные пьесы
 произведения для оркестра народных инструментов, романсы, песни, музыка к драматическим спектаклям (в том числе «Ханлар» С. Вургуна (1944), «Яшар», «Айдын» Дж. Джаббарлы (1957, 1959)) и др.

Память 
 Его именем названо музыкальное училище Сумгаита.
 На стене дома в Баку в котором жил С. Гаджибеков установлена мемориальная доска.

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия / Композиторы / Гаджибеков Солтан 

Оперные композиторы СССР
Оперные композиторы Азербайджана
Балетные композиторы СССР
Балетные композиторы Азербайджана
Композиторы-песенники
Члены КПСС
Выпускники Бакинского музыкального училища им. А. Зейналлы
Выпускники Бакинской консерватории
Преподаватели Бакинской консерватории
Академические музыканты Азербайджана
Академические музыканты СССР